Agua Blanca o agua blanca puede hacer referencia a:

Toponimia

Argentina 
 Agua Blanca , localidad de la provincia de La Rioja

El Salvador 
 Agua Blanca, localidad

Guatemala 
 Agua Blanca, municipio del Departamento de Jutiapa
 Agua Blanca, aldea del Departamento de Chiquimula

México 
 Agua Blanca de Iturbide, localidad de Hidalgo
 Agua Blanca, localidad de Oaxaca
 Agua Blanca, localidad de Huixquilucan, Estado de México.
 Agua Blanca, localidad del Municipio de Agua Prieta, Sonora
 Agua Blanca, localidad del Municipio de Benito Juárez, Sonora

Perú 
 Distrito de Agua Blanca, distrito de la provincia de El Dorado en el departamento de San Martín

Agua Blanca, localidad capital del distrito anterior

 Distrito de Unión Agua Blanca, distrito de la provincia de San Miguel en el departamento de Cajamarca

Agua Blanca, localidad capital del distrito anterior

Venezuela 
 Municipio Agua Blanca, división administrativa del estado Portuguesa

 Agua Blanca, localidad del estado Portuguesa

Química 
 Agua blanca del Códex, solución de subacetato de plomo usada como antiséptico.